Heber kan syfta på:

 Heber Curtis (1872–1942), en amerikansk astronom
 Reginald Heber (1783–1826), biskop och psalmförfattare
 Heber J. Grant (1856–1945), tidigare president för Jesu Kristi kyrka av sista dagars heliga
 Heber Jentzsch (1935–), president för Scientologikyrkan
 Heber Manning Wells (1859–1938), en amerikansk republikansk politiker
 Charles Heber Clark (1841–1915), en amerikansk humorist

Se även 
 Heber City